Yupanqui puede hacer referencia a:

 Atahualpa Yupanqui, músico, poeta y escritor argentino.
 Club Social y Deportivo Yupanqui, club deportivo argentino.
 Cápac Yupanqui, quinto gobernante del Curacazgo del Cuzco.
Inés Huaylas Yupanqui, princesa inca.
 Lloque Yupanqui, tercer gobernante del Curacazgo del Cuzco.
 Manco Inca Yupanqui, primero de los cuatro rebeldes incas de Vilcabamba.
 Túpac Yupanqui, décimo Inca del Imperio incaico.
 Amaru Inca Yupanqui, Inca del Tahuantinsuyo.
 Quizu Yupanqui, caudillo inca.